ARI steht als Abkürzung für:
 Afirmación de una República Igualitaria, den ehemaligen Namen der heutigen argentinischen Partei Coalición Cívica ARI
 Akute respiratorische Insuffizienz
 American Railcar Industries, Bahnunternehmen
 Antirassistische Initiative, einen deutschen Verein
 ARI-Magazin, Zeitschrift
 Associazione Radioamatori Italiani, italienischer Amateurfunkverband
 Asterisk REST Interface
 ARI Motors, ein Hersteller vom Elektrofahrzeugen aus Borna bei Leipzig
 Astronomisches Rechen-Institut, ein Forschungsinstitut des Landes Baden-Württemberg
 August Riedeler, 1864 in Thüringen gegründete Porzellan- und Puppenfabrik
 Autofahrer-Rundfunk-Information (Auto-Radio-Information in der Schweiz)
 Flughafen Arica in Chile

Ari steht für:
 Ari, der Beiname von Isaak Luria (1534–1572), Rabbi und Kabbalist
 Ari, eine Variante des hebräischen, männlichen Vornamens Arieh
 Ari, skandinavischer männlicher Vorname, altnordisch: der Adler
 Ari, einer der Protagonisten der US-amerikanischen Filmkomödie Ari & Sam
 Ari-Atoll, Malediven
 Ari (Indiana), Ort im Noble County
 Ari (Abruzzen), italienische Gemeinde in der Provinz Chieti
 Artillerie (Soldatensprache in der deutschen Wehrmacht und der NVA)
 Widder (Sternbild) (lat. Aries)

Ari ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Eser Ari-Akbaba (* 1979), österreichische Fernsehmoderatorin
 Hagar Ben-Ari (* 1978/1979), israelische Bassistin
 Jitzhak Ben-Ari (1924–2004), israelischer Botschafter
 Meirav Ben-Ari (* 1975), israelische Politikerin
 Michael Ben-Ari (* 1963), israelischer Politiker
 Miri Ben-Ari (* 1978), israelische Violinistin
 Mordechai Ben-Ari (* 1948), israelischer Informatiker und Hochschullehrer
 Mosch Ben-Ari (* 1970), israelischer Sänger
 Oded Lev-Ari (* 1975), israelischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Taner Ari (* 1987), österreichischer Fußballspieler
sowie von
 Ari-šen, hurritischer König von Urkeš und Nawar

Schreibweise Arı:

Ari ist der Vorname folgender Person:
 Ari Roland (* ≈1970), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ari Þorgilsson (1067–1148), erster Historiker Islands
 Ari Vatanen (* 1952), finnischer Rallyefahrer und Politiker

Ari ist der Künstlername folgender Personen:
 Ari, siehe Arianna Puello (* 1977), spanische Rapperin
 Ari (Fußballspieler) (Ariclenes da Silva Ferreira; * 1985), brasilianisch-russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ary
 Arri
 Arie (Begriffsklärung)

Abkürzung